Натуральне число 270
 270 рік до нашої ери
 270 рік нашої ери